Douglas är ett efternamn.

Personer med efternamnet Douglas

A
 Alec Douglas-Home (1903–1995), brittisk politiker
 Lord Alfred Douglas (1870–1945), brittisk poet
 Alice Montagu-Douglas-Scott (1901–2004), brittisk hertiginna
 Archibald Douglas (1883–1960), svensk greve, militär och politiker
 Archibald Douglas (1910–1992), svensk greve och direktör
 Archibald Douglas (död 1333) (omkring 1296–1333), skotsk adelsman
 Archibald Douglas, 3:e earl av Douglas (omkring 1328–1400))
 Archibald Douglas, 4:e earl av Douglas (omkring 1372–1424)
 Archibald Douglas, 6:e earl av Angus (1490–1557)

B
 Barry Douglas (född 1989), skotsk fotbollsspelare
 Benjamin Douglas (1816–1894)), , amerikansk politiker, republikan, guvernör i Connecticut
 Billy Douglas (aktiv omkring 1990),, brittisk sångare
 Buster Douglas (född 1960), amerikansk boxare

C
 Caimin Douglas (född 1977), nederländsk kortdistanslöpare
 Carl Douglas (1888–1946), svensk kammarherre och godsförvaltare
 Carl Douglas (1908–1961), svensk diplomat
 Carl Douglas (född 1965), svensk finansman och dykare
 Carl E. Douglas (född 1955), amerikansk advolkat
 Carl Israel Wilhelm Douglas (1824–1898), svensk greve och överstekammarjunkare
 Charles Douglas, 3:e hertig av Queensberry, skotsk hertig
 Charles Douglas, 6:e markis av Queensberry, skotsk adelsman
 Clifford Hugh Douglas, brittisk ingenjör och debattör
 Craig Douglas, brittisk sångare

D
 David Douglas
 David Douglas (roddare), australisk roddare
 Desmond Douglas
 Elisabeth Douglas
 Eric Douglas

F
 Francis Charteris, 10:e earl av Wemyss

G
 Gabby Douglas
 Gavin Douglas
 George Douglas (död 1636)
 George Douglas-Hamilton, 1:e earl av Orkney, skotsk militär och adelsman
 George John Douglas Campbell, 8:e hertig av Argyll, skotsk politiker och hertig
 Guillermo Douglas
 Gustaf Douglas (1648–1705)
 Gustaf Douglas, svensk greve och finansman
 Gustav Otto Douglas, svensk greve, militär och landsförrädare

H
 Herb Douglas

I
 Illeana Douglas

J
 Jack Douglas
 Jack Douglas (ishockeyspelare)
 James Douglas (affärsman)
 James Douglas, 2:e earl av Douglas
 James Douglas, 2:e hertig av Queensberry, skotsk hertig och politiker
 James Douglas, 3:e markis av Queensberry, skotsk sinnessjuk adelsman
 James Douglas, 4:e earl av Morton
 James Douglas, lord av Douglas
 Jesse Douglas, amerikansk matematiker
 Jane Douglas
 Janet Douglas
 Jim Douglas, amerikansk politiker
 John Douglas (arkitekt), engelsk arkitekt
 John Douglas, 9:e markis av Queensberry
 John Montagu-Douglas-Scott, 7:e hertig av Buccleuch, skotsk politiker och hertig
 John Sholto Douglas, 9:e markis av Queensberry, skotsk adelsman

K
 Kirk Douglas (1916–2020), amerikansk skådespelare
 Kyan Douglas (född 1970), ansvarig för hud- och hårvård i realityserien Fab 5

L
 Lloyd C. Douglas, amerikansk författare
 Ludvig Douglas, svensk greve, godsägare, riksmarskalk och politiker

M
 Margaret Douglas, änkedrottning av Skottland
 Mary Douglas, brittisk kulturantropolog
 Mary Douglas-Hamilton, skotsk adelskvinna
 Melvyn Douglas, amerikansk skådespelare
 Michael Douglas, amerikansk skådespelare och filmproducent

N
 Nathan Douglas, brittisk trestegshoppare

P
 Paul Douglas, amerikansk skådespelare
 Paul Douglas (politiker), amerikansk ekonom och politiker

R
 Robert Douglas, skotsk-svensk adelsman och militär
 Robert Douglas (1880–1955)
 Robert Kennaway Douglas, brittisk orientalist 
 Rowley Douglas, brittisk roddare

S
 Sandra Douglas, brittisk kortdistanslöpare
 Stan Douglas
 Stephen A. Douglas, amerikansk politiker

T
 Troy Douglas, nederländsk löpare

W
 Walburga Habsburg Douglas, ärkehertiginna av Österrike och prinsessa av Ungern, svensk grevinna, tysk doktor i juridik, journalist och svensk politiker
 Walter Montagu-Douglas-Scott, 8:e hertig av Buccleuch, skotsk hertig
 Walter Montagu-Douglas-Scott, 5:e hertig av Buccleuch, skotsk politiker och hertig
 William Douglas, 1:e hertig av Queensberry, skotsk politiker och hertig
 William Douglas, 4:e hertig av Queensberry, skotsk hertig
 William Douglas-Hamilton, 11:e hertig av Hamilton, skotsk hertig
 William Douglas-Home, brittisk dramatiker
 William Montagu-Douglas-Scott, 6:e hertig av Buccleuch, skotsk politiker och hertig

Se aven
 Douglas (Mats) – Mats. Född och lever i Sverige. Bär efternamnet Florin efter sin mors föräldrar. Är medlem i Svenska Frimurare Orden.
 Douglas (ätt) – en skotsk ätt med förgrening i Sverige